Кучкин — русская фамилия. Известные носители:
 Кучкин, Андрей Павлович (1888—1973) — советский историк.
 Кучкин, Владимир Андреевич (род. 1933) — доктор исторических наук.
 Кучкин, Геннадий Павлович (1954—2022) — Герой Советского Союза.
 Кучкин, Сергей Андреевич (1910—1981) — советский государственный и политический деятель, министр речного флота РСФСР.
Кучкина
 Кучкина, Ольга Андреевна (Ольга Андреевна Павлова, род. 1936) — поэтесса, прозаик, журналистка, драматург.